Fujimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Fujimoto (* 1977), japanischer Baseballspieler
 Chikara Fujimoto (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Dai Fujimoto (* 1990), japanischer Fußballspieler
 George I. Fujimoto (* 1920), US-amerikanischer Chemiker

 Hiroshi Fujimoto (1933–1996), japanischer Mangaka, siehe Fujiko Fujio 
 James G. Fujimoto (* 1957), US-amerikanischer Ingenieur
 Josemari Fujimoto (* 1975), japanischer Badmintonspieler
 Jungo Fujimoto (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Kan’ya Fujimoto (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Fujimoto (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Kenji Fujimoto, Kim Jong-ils Koch
 Kōta Fujimoto (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kyōtarō Fujimoto (* 1988), japanischer Boxer
 Masashi Fujimoto (* 1963), japanischer Schauspieler und Musiker
 Miki Fujimoto (* 1985), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Motoko Fujimoto (* 1980), japanische Softballspielerin
 Noriaki Fujimoto (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Ryōko Fujimoto (* 1966), japanische Judoka
 Shigenobu Fujimoto (* 1939), japanischer Wasserballspieler
 Shihachi Fujimoto (1911–2006), japanischer Fotograf
 Shūji Fujimoto (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Shun Fujimoto (* 1960), japanischer Turner
 Sou Fujimoto (* 1971), japanischer Architekt und Hochschullehrer
 Tak Fujimoto (* 1939), US-amerikanischer Kameramann
 Takahiro Fujimoto (* 1970), japanischer Schwimmer
 Takahiro Fujimoto (Shorttracker) (* 1985), japanischer Shorttracker
 Tatsuo Fujimoto (* 1940), japanischer Schwimmer
 Teruumi Fujimoto (* 1982), japanischer Snowboarder
 Fujimoto Tesseki (1816–1863), japanischer Maler
 Yōko Fujimoto (Volleyballspielerin) (* 1943), japanische Volleyballspielerin
 Yōko Fujimoto (* um 1970), japanische Badmintonspielerin
 Yoshiki Fujimoto (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yoshiko Fujimoto (* 1974), japanische Softballspielerin
 Yoshio Fujimoto (* 1960), japanischer Rallyefahrer 
 Yuji Fujimoto (* 1970), japanischer Eisschnellläufer
 Yutaka Fujimoto (1950–2001), japanischer Basketballspieler